

Persone
Jim Loach (1969) – regista inglese, figlio di Ken
Ken Loach (1936) – regista inglese
Scott Loach (1988) – calciatore inglese

Altro
Loach – soprannome di un elicottero militare